Het kanton Maaseik is een gerechtelijk kanton en een bestuurlijk kanton in de Belgische provincie Limburg. Gerechtelijk hoort het bij het arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen, en bestuurlijk bij het arrondissement Maaseik. Het kanton beslaat in beide gevallen de gemeenten Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi.

Gerechtelijk kanton Maaseik 
Tot 2018 was er een gerechtelijk kanton Maaseik. Het vredegerecht van Maaseik was gevestigd in de Sionstraat 24, bus 1. Het behandelt kleine zaken (bijvoorbeeld gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder) voor de gemeenten Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi.

Kieskanton Maaseik 
Het kieskanton Maaseik telt 20 stembureaus in de gemeentes Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. Het bestaat voor het organiseren van:
 federale verkiezingen; Maaseik is dan een van de kieskantons in het kiesarrondissement Limburg
 Vlaamse verkiezingen; dan behoort het kieskanton tot de kieskring Limburg
 (tot 2006) provinciale verkiezingen; Maaseik was ook een provinciedistrict, maar omdat het minder dan zes zetels vertegenwoordigt (een vereiste voor provinciedistricten krachtens het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2007) moest het met een ander provinciedistrict samengevoegd worden. Daarom werd het volgens het Kiesdecreet van 2011 verenigd met het provinciedistrict Maasmechelen.

Structuur

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1961 tot 2006 

Limburgs gerechtelijk kanton
Limburgs kieskanton
Maaseik
Voormalig kanton van België